William Penn 1644-1718 założyciel (właściciel) Pensylwanii
 Penn – drobna jednostka monetarna w XX w. w Estonii
 Penn – University of Pennsylvania, potocznie „Penn” lub „UPenn”

Miejscowości w USA:
 Penn – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
Gminy w USA:
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Stark
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jay
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Parke
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Guthrie
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jefferson
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Madison
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cass
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie McLeod
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Sullivan
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Highland
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morgan
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Perry
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Snyder
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
 Penn (ang. Penn Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
W Wielkiej Brytanii:
 Penn – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Penn – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Penn – miejscowość w hrabstwie West Midlands (Anglia)